Tavush (em língua arménia Տավուշ; ) é uma das dez subdivisões da Arménia, situada no nordeste do país, fazendo fronteira com a Geórgia a norte e com o Azerbaijão a este.  A sua capital é Ijevan.

Além da capital, em Tavush existem ainda quatro outras cidades («comunidades urbanas»): Ayrum, Noyemberian, Dilijan e Berd, e 57 «comunidades rurais».

O pintor ucraniano-arménio Sarkis Ordyan nasceu nesta região.

Geografia 
A província de Tavush compreende parte da região noroeste da província histórica de Otena e rodeia os exclaves azerbaijanos de Barxudarlı e Yuxarı Əskipara, controlados pela Arménia desde a sua captura na Guerra do Alto-Carabaque.

Fronteiras 
Tavush tem como vizinhas as marzes de:
 Gegharkunik - sul
 Kotayk - sudoeste
 Lorri - oeste

Demografia

Referências

Ligações externas 
  Guia de Tavush, por Rick Ney
  Guia Turístico da Marz de Tavush

Províncias da Armênia